

Прізвище 

 Говард Стерн ( 1954) — американський теле- і радіоведучий, гуморист і автор книжок
 Денис Стерн (справжнє ім'я Денис Михайлович Старостін;  1993) — український письменник, поет та музикант
 Деніел Стерн ( 1957) — американський актор і комік
 Ісаак Стерн (Штерн; 1920—2001) — американський скрипаль українського походження
 Лоренс Стерн (1713—1768) — англійський письменник
 Маріо Рігоні Стерн (1921—2008) — італійський письменник та журналіст
 Ронні Стерн ( 1967) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника

Інше 
 Стерн Джон ( 1976) — тринідадський футболіст, нападник
 6373 Стерн — астероїд головного поясу, відкритий 5 березня 1986 року

Див. також 
 Штерн
 Стерно (значення)